Professió:
 Gallinaire, persona que es dedica al comerç de pollastres i de gallines.
 Toponímia:
Torre del Gallinaire, edifici del municipi de Castellnou de Seana, al Pla d'Urgell
 Barri de La Gallinaire, de La Seu d'Urgell, a l'Alt Urgell